Уронай (село) — село в Могойтуйском районе Забайкальского края.
 Уронай (хребет) — хребет, часть Хангилайского хребта.